Zayat bezeichnet folgende Personen:

 Ibrahim El-Zayat
 Sabiha El-Zayat